Monchique pode-se referir a:
 Monchique - concelho português do distrito de Faro;
 Monchique (freguesia) - freguesia sede do mesmo concelho;
 Serra de Monchique - uma serra no Algarve;
 Caldas de Monchique - caldas termais situadas nessa mesma serra;
 Ilhéu do Monchique - ilhéu dos Açores ao largo da ilha das Flores, o ponto mais ocidental de Portugal e da Europa.

Desambiguação